Полежаевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Вологодская область
 Полежаевское сельское поселение — входит в Никольский район

Воронежская область
 Полежаевское сельское поселение — входит в Новохопёрский район